Dražen Bolić (1971-), joueur croate de football ;
 Elvir Bolić (1971-), joueur bosnien de football.